

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 26 lutego – Nabu-nasir, który w poprzednim roku odsunął Nabu-szuma-iszkuna, oficjalnie ogłoszony królem w Babilonie. Od tego roku w Babilonie spisywano kronikę, uwzględniającą też zdarzenia astronomiczne.